Millican ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Millican (* 1965), US-amerikanischer Filmregisseur
 James Millican (1911–1955), US-amerikanischer Schauspieler